Шахтёрское муниципальное образование

Городское поселение 

 Шахтёрское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области

Сельское поселение 

 Шахтёрское сельское поселение Яшкинского муниципального района Кемеровской области
 муниципальное образование Шахтёрское Узловского муниципального района Тульской области